Ел Алтењо има више значења:

 Ел Алтењо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Алтењо (Сан Фернандо, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Алтењо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Алтењо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алтењо (Сан Фернандо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику